Ел Гаљеро има више значења:

 Ел Гаљеро (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Гаљеро, Ла Ладриљера (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гаљеро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику